Gabuza ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Gabuza (1955–2021), südafrikanischer Geistlicher, Koadjutorerzbischof von Durban
 Thamsanqa Gabuza (* 1987), südafrikanischer Fußballspieler